Coleoseptoria är ett släkte av svampar. Coleoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coleoseptoria